Les  Jeux panaméricains, se sont tenus du 13 au  à Rio de Janeiro, au Brésil. 5500 athlètes représentant 42 nations étaient aux prises dans 28 sports pour 330 podiums.

Désignation de la ville hôte 
Rio de Janeiro fut désigné comme ville hôte de ces quinzièmes Jeux panaméricains le . Une seule autre ville était candidate à cette organisation : San Antonio aux États-Unis. Le vote des 51 membres du PASO donna 30 voix pour Rio contre 21 pour San Antonio.

Délégations participantes

Calendrier 

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:85%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Cérémonie d'ouverture|| bgcolor=#3399ff| ● ||Compétitions || bgcolor=#ffcc00| ● ||Finales||bgcolor=#ee3333| ● ||Cérémonie de clôture

Tableau des médailles

Liens externes 
  Jeux Panaméricains 2007
    Site officiel de l'édition 2007